Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2009 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 
 Fabrice Santoro pousse le record de participation en tournoi du Grand Chelem à 69.
 C'est le premier tournoi du Grand Chelem depuis 2005 (et l'US Open), où Roger Federer et Rafael Nadal n'occupent pas les deux premières places mondiales, Andy Murray étant numéro 2 mondial depuis le .
 C'est la première fois qu'un Turc, Marsel Ilhan, intègre un tableau de Grand Chelem et aussi passe le .
 C'est la première fois dans un Grand Chelem que les seize premières têtes de série atteignent toutes le .
 C'est la première fois depuis Wimbledon 2006, que les quatre premiers du classement ATP perdent un set avant les 1/8 de finale.
 C'est la première fois à l'US Open qu'un Américain n'est pas en 1/4 de finale.
 Finaliste en 2008, le Britannique Andy Murray est sorti en 1/8 de finale par le Croate Marin Čilić en trois sets.
 En raison de l'élimination d'Andy Murray, Rafael Nadal est assuré de redevenir  mondial.
 Avec la victoire de Juan Martín del Potro c'est la première fois que Roger Federer qui passe à deux points du match perd une finale de Grand Chelem face à quelqu'un d'autre que Rafael Nadal.
 Juan Martín del Potro en remportant cet US Open devient le seul joueur à avoir battu à la fois Rafael Nadal et Roger Federer dans un même tournoi du Grand Chelem et de surcroit de manière rapprochée (1/2 finale et finale jouées dimanche et lundi respectivement).
 Jamais autant de 6-0 (22) furent mis dans un tournoi du Grand Chelem.
 Le service le plus rapide du tournoi est celui de Taylor Dent, chronométré à , qui devance Andy Roddick (), talonné lui-même par Fernando Verdasco ()

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2009
Tennis aux États-Unis en 2009
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2009
Tennis en septembre 2009